BAH est un code qui peut signifier :
 Bahamas, selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

BAH est un sigle qui peut signifier :
 Booz Allen Hamilton, une entreprise américaine de conseil en management.

Voir aussi 
 Ba (nom de famille)

Code